Existuje více nositelů příjmení Buzek, Buzková:

 Agata Buzek (přechýleně Buzková nebo Buzeková) (* 1977) – polská herečka, dcera Jerzyho
 Bonifác Buzek (1788–1839) – český filosof, řeholník a učitel
 Jan Buzek (1874–1940) – československý politik polské národnosti
 Jerzy Buzek (* 1940) – polský politik, otec Agaty
 Józef Buzek (1873–1936) – rakouský statistik a politik polské národnosti z Haliče, poslanec Říšské rady, později člen Polského senátu
 Leopold Buzek (1925–???) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Mário Buzek (* 1944) – československý fotbalista a trenér
 Petr Buzek (* 1977) – český hokejista
 Petra Buzková (* 1965) – česká politička

Česká příjmení
Polská příjmení